God Ton™ är ett poddradioprogram som drivs av förutvarande moderata riksdagsmannen Hanif Bali och kommunikationschefen på Skattebetalarnas förening Per Lindgren. Programmet hade sin premiär i april 2018 med avsnittet Gråzoner och sammanträffanden och har sedan dess släppt över 200 avsnitt. God Ton™ släpps varje fredag och i avsnitten diskuterar Bali och Lindgren aktuella nyheter och politik samt intervjuar inbjudna gäster.

Avslöjanden 
I avsnittet MP:s upphandlingshaveri och D-vitamin kunde Per Lindgren avslöja hur företaget Inurba mobility och dotterbolaget CityBike Sweden AB som vunnit en upphandling av en stor leverans elcyklar till Stockholms stad bluffar med säkerheten för att undvika vite. Granskningen publicerades senare i Expressen och ledde till att oppositionsborgarrådet Dennis Wedin krävde en grundlig utredning i frågan.

Scenföreställningar 

Vintern 2023 genomförde Bali och Lindgren fem scenföreställningar av God Ton™ med namnet Hur mår Sverige? i Stockholm, Göteborg och Lund.

Gäster

Referenser 

Svenska poddradioprogram
Politik i Sverige